Иудейская война может означать:
 Первая Иудейская война
 Вторая Иудейская война
 «Иудейская война» — книга Иосифа Флавия о Первой войне.
 "Иудейская война" — первая книга трилогии Лиона Фейхтвангера об Иосифе Флавии.

См. также 
 Иудейские войны — список войн, в том числе с другими названиями.